Řád nezávislosti je označení pro několik státních řádů:

 Řád nezávislosti – ázerbájdžánské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – egyptské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – íránské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – jordánské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – marocké státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – státní vyznamenání Rovníkové Guineje
 Řád nezávislosti – tuniské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – turkmenské státní vyznamenání
 Řád nezávislosti – vietnamské státní vyznamenání